Суперкубок Либертадорес 1990 — 3-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 26 октября 1990 года по 11 января 1991 года. Трофей покинул Аргентину, его впервые завоевал парагвайский клуб «Олимпия». Колумбийский клуб «Атлетико Насьональ» был дисквалифицирован и не принимал участия в этом розыгрыше. Наказание последовало вслед за нападением в 1990 году шестерых вооружённых людей на судью матча между «Атлетико Насьональ» и «Васко да Гама». Действующий обладатель Суперкубка аргентинский клуб «Бока Хуниорс» вступил в борьбу с четвертьфинала.

Первый этап 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 

 Суперкубок Либертадорес 1990 на сайте RSSSF

1990
Футбол в Южной Америке в 1990 году
Футбол в Южной Америке в 1991 году